Faraj Laheeb Saied – calciatore kuwaitiano
Kaïs Saïed –  politico e giurista tunisino  
Nestor Saied – un attore e regista argentino